Сергийчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Сергийчук, Михаил Николаевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Сергийчук, Сергей Иванович (род. 1970) — украинский государственный служащий, политик.